Frangibilidade, em seu conceito mais genérico, é a qualidade do que é frangível, frágil. Sendo assim, um objeto frangível, pode ser entendido como sendo um objeto  de  pouca  massa,  projetado  para  quebrar,  deformar  ou  ceder  sob  impacto  de  modo a facilitar propositalmente o seu rompimento ou minimizar os estragos de uma eventual colisão.

Utilização
São váriass as possívei utilizações dessa característica dos materiais:

 Postes de luz
 Projéteis
 Aeroportos e aviões
 Suportes da iluminação
 Asas dos aviões
 Instrumentos de controle de voo e seus suportes
 Rampas e escadas de acesso
 Vidro
 Fitas (ou selos) de segurança

Ver também
 Tensão (mecânica)
 Projétil frangível

Ligações externas
 Theoretical Criterion for Evaluation of the Frangibility Factor
 Frangibility of frangible bullet upon impact on a hard target
 Federal Aviation Administration Frangibility Guidebook Version 1.0
 MANAGING AVIATION SAFETY:Selection of frangible composite structures for airports

Munição
Ciência dos materiais